Sezon 2001/2002 Pucharu Świata w kombinacji norweskiej rozpoczął się 23 listopada 2001 w fińskim Kuopio, zaś ostatnie zawody z tego cyklu zaplanowano w norweskim Oslo 16 marca 2002 roku. 

Zawody odbyły się w 10 krajach: Austrii, Czechach, Finlandii, Niemczech, Norwegii, Polsce, Słowacji, Szwecji Włoszech i USA.

Obrońcą Pucharu Świata był austriak Felix Gottwald. W tym sezonie triumfował Niemiec Ronny Ackermann, który wygrał 6 z 22 zawodów.

Kalendarz i wyniki

Klasyfikacje

Linki zewnętrzne 
 Kalendarz zawodów
 Zestawienie końcowe zawodników
 Wyniki Pucharu Narodów 

Puchar Świata w kombinacji norweskiej
2001 w sportach zimowych
2002 w sportach zimowych